Liutprand (Liutprandus en latin, Liutprando en italien) est un anthroponyme masculin d'origine lombarde constitué des éléments liut, « peuple », et brand, « lame, épée » (« Épée du Peuple ») ; introduit en Italie par les Lombards aux , il sera progressivement adopté par les Romains mais tomba en désuétude peu après le .

Il fut notamment porté par :
 Liutprand, roi des Lombards de 712 à 744 ;
 Liutprand, duc de Bénévent de 751 à 758 ;
 Liutprand (mort vers 972), évêque, ambassadeur et historien lombard.

Homonymie de prénom
Prénom germanique